Hrvatski dnevnik (dnevni list, Zagreb)
 Hrvatski dnevnik (Sarajevo)